Lully (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Lully (Fribourg), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Lully (Vaud), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud

Personen
Jean-Baptiste Lully, een Franse componist
Louis Lully (1664-1734), zoon van Jean-Baptiste Lully
Jean-Baptiste jr. Lully (1655-1743), zoon van Jean-Baptiste Lully
Jean-Louis Lully (1667-1688), zoon van Jean-Baptiste Lully